В Соединённых Штатах Америки насчитывается два округа с названием Немахо ():

 округ '''Немахо''' — в штате Канзас
 округ '''Немахо''' — в штате Небраска